

Urodzili się 
 Adelajda Burgundzka, cesarzowa jako żona Ottona I, święta (zm. 999)

Zmarli 
 Ibn Masarra -
 luty - papież Stefan VII (VIII), uduszony w więzieniu

0931